Жульєн Беннето (фр. Julien Benneteau, 20 грудня 1981) — французький тенісист, олімпійський медаліст. 
 Річард Беннет (); (*3 липня 1870(18700703), 'Гопвель Гиль' нині, Альберт, Нью-Брансвік  — † 13 липня 1870) — канадсьский адвокат.
 Беннето () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.